R15 oder R 15 steht für:
 Renault 15, Pkw-Modell von Renault
 R15 (Gabun), Regionalstraße in Gabun
 Route 15 (Oman), Autobahn in Oman

R-15 steht für:
 Tumanski R-15, sowjetisches Luftstrahltriebwerk

R15